COMMIT – comando SQL
 commit – operazione nei software di controllo versione

Altri progetti